Jacopo Fortunato (Bergamo, 1990. január 31. –) olasz labdarúgó-középpályás.

Források 
Jacob Fortunato adatlapja a transfermarkt.it oldalon 

1990-ben született személyek
Bergamóiak
Olasz labdarúgók
Az FC Treviso labdarúgói
Az Internazionale labdarúgói
A Calcio Como labdarúgói
A SPAL 1907 labdarúgói
Az AC Mantova labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek